Miejscowości w USA:
 Laguna Beach – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Laguna Beach – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Bay
Inne:
 Laguna Beach: The Real Orange County – serial MTV

Zobacz też:
 Laguna